Підприємство:
 «Південне» — державне конструкторське бюро ім. М. К. Янгеля.
Місто:
 Південне — Харківська область, Харківський район
Селище міського типу:
 Південне — Донецька область, Бахмутський район
Села:
 Південне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Південне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Південне — Запорізька область, Приазовський район
 Південне — Одеська область, Білгород-Дністровський район

 Південне — колишнє село Солонянського району Дніпропетровської області, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 січня 1987 року
Селище:
 Південне — Харківська область, Дергачівський район

Див. також 
 Південне водосховище